Het ATP-toernooi van Casablanca 2007 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 23 tot en met 29 april 2007. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca